Piłka est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Piłka, dans le powiat de Chodzież ;
 du village de Piłka, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Piłka, dans le powiat de Międzychód.

 dans la voïvodie de Silésie :
 du village de Piłka, dans la gmina de Herby ;
 du village de Piłka, dans la gmina de Koszęcin.

 du village de Pilka, dans la commune de Luunja.